Yonezawa se poate referi la:

 Municipiul Yonezawa, o localitate în Japonia.
 Asteroidul 6228 Yonezawa, un corp ceresc numit după municipiul Yonezawa.